Ladislav je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Hercegovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 468 stanovnika te 144 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Hercegovac